Aldersbach ist ein geographischer Name:

 Aldersbach, Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern

 Aldersbach (Geratskirchner Bach), linker Zufluss des Geratskirchner Bachs (zur Rott, zum Inn bei Neuhaus) nach Deckstatt, Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern 
 Aldersbach (Vils), rechter Zufluss der Vils bei Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Altersbach (Begriffsklärung)